Roztoki ist Name folgender Orte in Polen:
 Roztoki (Tarnowiec) in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Tarnowiec
 Roztoki (Sośno) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Sośno
 Roztoki (Jasień) (Rodstock) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Jasień
 Roztoki (Międzylesie) (Schönfeld) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Międzylesie
 Roztoki (Drawsko Pomorskie) (Wedellshof) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Drawsko Pomorskie